Tauch ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Tauch (* 1965), deutsche Hörspielautorin und -regisseurin
 Max Tauch (1935–2015), deutscher Kunsthistoriker und Historiker